A210 oder A 210 steht für:
 Bundesautobahn 210, deutsche Autobahn
 Alpine A210, französischer Sportwagen-Prototyp
Aquila A210, deutsches Sportflugzeug

Abkürzung